XF steht für:
 DAF XF, eine Lkw-Baureihe von DAF
 Hispania Lineas Aéreas (IATA-Code), ehemalige spanische Fluggesellschaft
 Jaguar XF, eine Limousine von Jaguar
 Rohfaser in der Futtermittelanalytik
 Vladivostok Avia (IATA-Code), russische Fluggesellschaft
 Experimental Fighter (US-Militärcode), US-amerikanischer experimenteller Jägerprototyp
 Grumman XF5F Skyrocket, US-amerikanischer experimenteller Jägerprototyp
 Chance Vought XF5U Flying Flapjack, US-amerikanischer experimenteller Jägerprototyp
 Grumman XF10F Jaguar, US-amerikanischer experimenteller Jägerprototyp
 Republic XF-84H Thunderscreech, US-amerikanischer experimenteller Jägerprototyp
 McDonnell XF-85 Goblin, US-amerikanischer experimenteller Jägerprototyp
 Republic XF-91 Thunderceptor, US-amerikanischer experimenteller Jägerprototyp
 North American XF-108 Rapier, US-amerikanischer experimenteller Jägerprototyp
 Rockwell XFV-12, US-amerikanisches VTOL-Kampfflugzeugprojekt

XF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: EU-Exportfahrzeuge, Monate Februar und August
 Norwegen: Steinkjer in der Provinz Trøndelag

 
XF